Ghon ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ghon (1866–1936), österreichischer pathologischer Anatom und Bakteriologe 
 Karl Ghon (1835–1919), österreichischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:

 Gon – ähnliche Aussprache oder Schreibung